ITF je kratica, ki lahko pomeni:
 Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min (International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance)
 Mednarodna teniška federacija (International Tennis Federation)
 Mednarodna federacija transportnih delavcev (International Transport Workers' Federation)
 Mednarodni transportni forum (International Transport Forum)
 Mednarodna Taekwon – Do federacija (International Taekwon - Do Federation)